Caldwellův katalog je astronomický katalog 109 jasných hvězdokup, mlhovin a galaxií pro pozorování amatérskými astronomy. Katalog sestavil Sir Patrick Caldwell-Moore jako doplněk Messierova katalogu.

Messierův katalog vznikl jako seznam objektů, které mohou v dalekohledu vypadat jako kometa, protože se Messier zajímal o jejich hledání. Amatérští astronomové jej považují za základní seznam snadno viditelných objektů. Moore ovšem upozornil, že v Messierově katalogu chybí mnoho velmi jasných objektů, jako například hvězdokupa Hyády, Dvojitá hvězdokupa (NGC 869 a NGC 884) a galaxie Sochař (NGC 253). Messier pozoroval z Paříže, proto do svého katalogu nezahrnul ani jasné objekty viditelné na jižní polokouli, jako například Omega Centauri, Centaurus A (NGC 5128), hvězdokupa Klenotnice (NGC 4755) a 47 Tucanae.
Moore tedy vytvořil vlastní seznam 109 objektů, aby dodržel velikost Messierova katalogu (M102 je považován za chybnou položku, jak potvrdil Méchain), a zveřejnil jej v americkém časopise Sky & Telescope v prosinci 1995.

Moore použil k označení katalogu svoje druhé příjmení Caldwell, protože první písmeno jeho prvního příjmení se používá k označení položek Messierova katalogu.
Položky Caldwellova katalogu se tedy označují písmenem C a katalogovým číslem z rozsahu 1 až 109 (např. C41).

Na rozdíl od Messierova katalogu, jehož položky jsou číslovány zhruba podle pořadí objevu Messierem a jeho kolegy,
Caldwellův katalog je seřazen podle deklinace, takže C1 je nejsevernější a C109 nejjižnější objekt katalogu, pouze NGC 4244 a Hyády jsou číslovány mimo pořadí. Další chyby v katalogu byly časem opraveny: S Norma Cluster (NGC 6087) byl chybně označen jako NGC 6067 a Lambda Centauri Cluster (IC 2944) jako Gamma Centauri Cluster.

Mapa hvězdné oblohy s vyznačením objektů katalogu

Počty objektů v Caldwellově katalogu podle typu

Seznam objektů

Odkazy

Reference

Související články 
 Seznam objektů v Messierově katalogu
 Index Catalogue
 New General Catalogue

Externí odkazy 
 
 Caldwellův katalog na stránkách SEDS

Astronomické katalogy
Seznamy vesmírných objektů